Gøttrup (plaats), plaats in Denemarken
 Gøttrup (parochie), parochie in Denemarken